Paul Anton Esterházy de Galantha ist der Name folgender Personen:

* Paul II. Anton Esterházy de Galantha (1711–1762), österreichisch-ungarischer Feldmarschall
 Paul III. Anton Esterházy de Galantha (1786–1866), ungarischer Diplomat und Staatsmann